Томчаній:
 Томчаній Михайло Іванович (1914–1975) — український письменник угорського походження.
 Томчаній Михайло Михайлович (1946) — угорський та український архітектор, графік.